Luis Espinoza ist der Name folgender Personen:

* Luis Espinoza (Leichtathlet), peruanischer Leichtathlet 
 Luis Espinoza (Radsportler), kolumbianischer Radsportler 
 Luis Ángel Espinoza Cházaro (* 1974), mexikanischer Politiker 
 Luis Díaz Espinoza (* 1998), costa-ricanischer Fußballspieler

Luis Espinoza ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Luis Espinoza (Acapetahua) in Chiapas
 Luis Espinoza (Altamirano) in Chiapas
 Luis Espinoza (Bochil) in Chiapas
 Luis Espinoza (Tapachula) in Chiapas